Хьюз, Оливер:
 Хьюз, Оливер (род. 1970) — британский финансист.
 Хьюз, Оливер (1844—1911) — американский военный, награждённый медалью Почёта.